Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани (749—805) — факих, один из кодификаторов мусульманского права
 Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди (869—исчез в 874 году) — двенадцатый шиитский имам
 Мухаммед V (1909—1961) — султан в 1927—53, 1955—57, с 1957 король Марокко
 Мухаммед VI (1963) — король Марокко с 1999 года.